Campo Alegre ist der Name 

mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Campo Alegre (Alagoas)
 Campo Alegre (Santa Catarina)
 Campo Alegre de Goiás
 Campo Alegre de Lourdes
 Campo Alegre do Fidalgo

eines Staudamms in Argentinien:

 Campo Alegre (Salta)